Grégoire Biyogo, poéticien, égyptologue, philosophe, politologue, et écrivain français. 
 André Biyogo Poko, international gabonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme